Gierenberg ist der Name

 einer etwa 50 Meter hohen Erhebung der Lingener Höhe
 einer gut 20 Meter hohen Erhebung der Osenberge (sie bildet einen Teil des Naturschutzgebietes Tannersand und Gierenberg)
 eines bis zu 35 Meter hohen Abhangs im Süden von Dötlingen